Высшее политическое училище МВД СССР
 Варшавский политехнический университет
 Выносное причальное устройство